ЗКР — многозначная аббревиатура:
 Звенящие кедры России (движение) (ЗКР)
 Заслуженный коллектив России